Важкий ланцюг міозину 10 () – білок, який кодується геном MYH10, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 976 амінокислот, а молекулярна маса — 228 999.

Цей білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, пдтримання форми клітини. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Міозини